Pernes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pernes-les-Fontaines, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Pernes-lès-Boulogne, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Pernes, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Portugal 

 Pernes (freguesia), Santarém, Santarém, 

Robotskapade Portugalförgreningar